Ретт Батлер () — персонаж и один из главных героев романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром».

Роль 
Ретт Батлер появляется в самом начале романа на плантации Джона Уилкса «Двенадцать дубов». Он представлен как «гость из Чарльстона, белая ворона, исключённая из военной академии и не принятая ни одной уважаемой семьёй во всём Чарльстоне и, возможно, во всей Южной Каролине». После того, как его семья (в основном из-за отца) отреклась от него, Ретт стал профессиональным игроком. Он участвовал в Калифорнийской золотой лихорадке, где в поножовщине заработал шрам на животе. Он является опекуном маленького мальчика, учащегося в школе-интернате в Новом Орлеане.

Его внимание на барбекю привлекает южная красавица Скарлетт О’Хара, чьё объяснение в любви он случайно подслушал в библиотеке. В период войны Севера и Юга Ретт Батлер занимается контрабандой, прорывает морскую блокаду Конфедерации, чем заслуживает восхищение общества. Он добивается внимания овдовевшей к тому моменту Скарлетт, которая продолжает вздыхать по Эшли Уилксу. С его недавно родившей супругой Мелани, своим сыном Уэйдом Хэмптоном и служанкой Присси молодая женщина пытается выбраться из осаждённой Атланты, прося Батлера помочь. По пути в Тару в порыве извращённого идеализма Ретт присоединяется к терпящим поражение солдатам Конфедерации. В отличие от Эшли Уилкса, проигрыш Юга не оказывает на Ретта духовно парализующего воздействия.

Много месяцев спустя, после окончания Гражданской войны в Атланту возвращается Скарлетт, чтобы просить разбогатевшего на контрабанде Ретта Батлер одолжить 300 долларов для оплаты налога на землю родной плантации Тары. Находящийся в тюрьме Батлер признаётся, что не может вывести свои капиталы из Ливерпуля, чтобы янки не обобрали его.

После освобождения из тюрьмы Ретт Батлер спешит на помощь Скарлет, но находит её в лавке Фрэнка Кеннеди, за которого женщина вышла замуж ради наживы, уведя жениха у родной сестры Сьюлин. Во время беременности Скарлетт он постоянно оберегает её, не давая ей разъезжать по опасному городу одной.

Оставаясь любителем кабацких развлечений Ретт однажды узнаёт за карточной игрой с янки о предстоящей облаве на Ку-клукс-клан, в котором состоят родственники Скарлетт. Мужчина торопится предупредить участников очередной вылазки, но появляется во время боя. Скарлетт становится вдовой вторично.

После похорон Ретт делает ей свадебное предложение, и чета наслаждается богатой жизнью. Однако юношеская влюблённость Скарлетт в Эшли Уилкса не прошла и вызывает ревность супруга. Батлер ладит с детьми Скарлетт и души не чает в новорожденной дочери Бонни-Блу. Ради её будущего Ретт решает наладить отношения с осуждавшим Батлеров обществом. Отношения в семье разлаживаются, Батлер на время оставляет Атланту. После его возвращения разгорается новая ссора, и Скарлетт теряет ребёнка. После трагической гибели Бонни-Блу супруги окончательно отдаляются друг от друга.

Новая утрата вскорости определяет печальный конец. Слабая здоровьем Мелани умирает, завещая Скарлетт присматривать за Эшли и сыном Бо, а также быть добрее к Ретту, который её любит. Скарлетт осознаёт, что никогда не любила Эшли по-настоящему и стремится высказать мужу открывшееся нежное чувство. Однако тот признаёт тщетность своих прошлых попыток вызвать любовь, которая угасла в нём самом после гибели их общей дочери. Уходя Ретт Батлер на вопрошание жены, что ей теперь делать, отвечает:Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать.

Поиски исполнителя роли Ретта 

Кларк Гейбл был почти сразу признан публикой и продюсером Дэвидом Селзником идеальным кандидатом на роль Ретта Батлера для фильма «Унесённые ветром» 1939 года. Но, поскольку у Сэлзника не было актёров с долгосрочными контрактами, ему пришлось вести переговоры о займе актёра с другой студией. Первоначально роль сулили Гэри Куперу, который по контракту United Artists обязан был сняться в 8 картинах Селзника. Однако руководитель продюсерской компании Самуэль Голдвин отказался вести переговоры.

Продюсерская компания Warner Bros. в обмен на распределение прав экранизации предлагала на главные роли Бетт Дейвис, Эррола Флинна и Оливию Де Хевилленд. Гэри Купер отказался от роли Ретта Батлера, заявив:«„Унесённые ветром“ станут величайшим провалом в истории Голливуда. Я рад, что в лужу сядет Кларк Гейбл, а не Гэри Купер».Впоследствии Селзник нашёл способ занять Кларка Гейбла у Metro-Goldwyn-Mayer. Тесть Селзника, начальник MGM Луис Барт Майер, в мае 1938 года предложил оплатить половину бюджета фильма при условии: 50 % прибыли отходит к MGM, распространение фильма будет осуществляться родительской компанией MGM, Loew’s Inc., и эта компания получает 15 % сборов с фильма. В августе Селзник принял эти условия и получил Гейбла на главную роль. Но эта договорённость означала задержку до тех пор, пока Selznick International не закроет контракт на восемь картин с United Artists. Гейбл неохотно согласился на роль Ретта Батлера, боясь разочаровать аудиторию, у которой уже сложилось понимание об образе книжного героя.

Адаптации и сиквелы 

 1939 — «Унесённые ветром» — Кларк Гейбл.
 1994 — мини-сериал «Скарлетт» по одноимённому роману Александры Риппли — Тимоти Далтон.
 В музыкальной постановке Такарадзука Ревью Ретта играли несколько лучших звёзд группы, включая Юки Амами (в настоящий момент — киноактриса), Юу Тодороки (в настоящее время — одна из директоров группы) и Йока Вао (бывшая главная исполнительница мужских ролей в труппе Космос (Soragumi / Cosmos troupe), покинула группу в июле 2006).
 В мюзикле «Унесённые ветром» Маргарет Мартин роль Ретта Батлера исполнил Дариус Данеш.
 «И забрал их ветер» Элис Рэндол — либо параллельная история, либо, по решению суда, пародия. События в ней излагаются от лица рабов.
 Роман Дональда Маккейга «Люди Ретта Батлера» изложен от лица Ретта Батлера.
 Во французском мюзикле «Унесённые ветром» Жерара Пресгурвика роль Ретта Батлера исполнил Венсан Никло

Семейство Батлеров 
Батлеры состояли в числе знатных семейств Чарльстона. Они принимали существенное участие в основании города (в то время, как многие другие семьи, такие как Ансоны, Паркеры, Беннеты, Мэйбэнки и Лукасы возникли в колониальной истории несколько позже). Ретты и Баттлеры по-прежнему заметны на сегодняшний день.

В вымышленной семье Батлеров старший ребёнок — Ретт. В «Унесённых ветром» названо только имя его младшей сестры Розмари; его брат и невестка кратко упоминаются без имен. В сиквеле «Скарлетт» родителей Батлера зовут Стивен и Элеанор, младшего брата — Росс. В этой книге Ретт женится на Энн Хэмптон после развода со Скарлетт и воссоединяется с ней только после смерти Энн. Вторую дочь Ретта и Скарлетт зовут Кэти.

В приквеле и сиквеле «Люди Ретта Батлера» его родителей зовут Лангстон и Элизабет, брата — Джулиан. В этом романе важную роль играет сын Белль Уотлинг; в конце он оказывается сыном другого мужчины, хотя и сам считал себя сыном Ретта.

Примечания 

Персонажи фильмов
Литературные персонажи
Унесённые ветром
Вымышленные контрабандисты
Вымышленные ветераны Гражданской войны в США